Ahti Karjalainen (1907–1986) finn zeneszerző, zenész, karmester
 Ahti Karjalainen (1923–1990) finn politikus, miniszterelnök (1962–63 és 1970–71)